Нимушда — шумерский бог, покровитель города Казаллу.

Считается, что был сыном бога Нанны.

В мифе «Женитьба Марту» рассказывается о том как на один большой праздник, проходивший в городе Инаб, пришел Нимушда с женой и дочерью. Там покровителя Казаллы поджидали более сильные, чем он противники (угрожавшие своими действиями его чести). Лишь благодаря вмешательству Марту, победивших всех противников, Нимушда одержал победу. В награду за поддержку покровитель Казаллы предлагал Марте лазурит и серебро. Но тот потребовал руки дочери Нимушды — Адар-кибуг (Adjar-kidug ??) .

Адар-кибуг вышла замуж за неотесанного бога Марту и сделала его цивилизованным.

Белицкий приводит версию ученых, что Нимушда стал сыном бога Нанны только после того, как правители третьей династии Ура подчинили Казаллу. Неизвестно, где жил Марту, но его отождествляют с Амурру предком амореев в одноименной стране.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Антес Р. Мифология в Древнем Египте 
 Женитьба Марту 

Боги неба и атмосферных явлений
Боги по алфавиту
Месопотамские боги